Warlock — немецкая хэви-метал-группа.
 Warlock — компьютерная игра 1994 года для Super Nintendo и Sega по мотивам фильма «Чернокнижник».
 Warlock: Master of the Arcane — компьютерная игра 2012 года в жанре пошаговая стратегия.

См. также 
 Чернокнижник () — серия фильмов ужасов.